Grabski ist der Familienname folgender Personen:

 Leon von Grabski (1853–1918), polnischer Unternehmer und Politiker der polnischen Minderheit im Deutschen Kaiserreich
 Robert Grabski (1912–1990), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Stanisław Grabski (1871–1949), polnischer Politiker und Nationalökonom
 Władysław Grabski (1874–1938), polnischer ND-Politiker, Finanzminister, zweimaliger Ministerpräsident, Ökonom und Historiker